Pionowa siłownia wiatrowa (elektrownia Piskorza) – rodzaj modułowej siłowni wiatrowej, której turbiny o pionowej osi obrotu ułożone są jedna na drugiej w pionowym układzie kolumnowym, odmiennie od klasycznych elektrowni wiatrowych wyposażonych turbiny wiatrowe o poziomej i równoległej do kierunku wiatru osi obrotu umieszczone na szczycie masztu.

Historia 
Turbina Piskorza jest wzorowana na turbinie Savoniusa, segmentowa siłownia wiatrowa wynaleziona została przez polskiego wynalazcę Waldemara Piskorza. Oparta jest ona na kilku jego wynalazkach oraz zastrzeżonych wzorach użytkowych opatentowanych w urzędach patentowych w Polsce i za granicą. Wynalazki i rozwiązania techniczne objęte patentami, które wchodzą w skład konstrukcji są obecnie chronione w ponad 60 krajach świata. 

W 2008 roku Waldemar Piskorz opatentował pierwszy prototyp turbiny wiatrowej o układzie poziomym. Projekt ten rozwijał w latach późniejszych we współpracy ze swoimi synami Tomaszem oraz Ireneuszem co w 2010 roku doprowadziło do powstania kilku wariantów oraz odmian tych turbin oraz powstania nowych wynalazków wykorzystujących energię wiatrową. 

W oparciu o te wynalazki we wsi Kodeń niedaleko Włodawy na Lubelszczyźnie powstała pierwsza na świecie prototypowa konstrukcja siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu wg wynalazku polskiego inżyniera. Ma ona 22 m wysokości oraz moc 250 kW. Wynalazca otrzymał również osobny patent na hybrydowy wariant pionowej elektrowni siłowej w układzie wiatrowo-wodnym.

W latach 2013-2014 w rozwój projektu oraz budowanie prototypu zaangażowało się kilka polskich przedsiębiorstw jak warszawska spółka Eco-Sol,  PHU Jeznach. Komercyjnym wdrożeniem tej technologii, budową oraz instalacją elektrowni według patentu Waldemara Piskorza zajmuje się polskie przedsiębiorstwo ProEnergetyka Sp. z o.o. Projekt pionowej elektrowni, składający się z trzech 30-metrowych wież, zakłada według deklaracji producenta wytworzenie mocy nawet do 500 kW, co jest wystarczające dla gospodarstwa rolnego lub niewielkiego zakładu produkcyjnego. Może ona zasilać w energię generatory elektryczne, pompy hydrauliczne, sprężarki oraz inne systemy.

Opis wynalazku 
Sercem elektrowni jest modułowa turbina typu VAWT (ang. vertical-axis wind turbine) służąca do sprężania powietrza Turbina wiatrowa z obrotowymi nawiewnicami opatentowana w kilku wersjach i rodzajach na przestrzeni 2008-2015 roku w Polskim Urzędzie Patentowym – patent PL 225300 B1, europejski patent EP 2508751 A1 - Wind turbine with a cylindrical rotor. Urządzenie jest zespoloną konstrukcją złożoną z dwóch elementów: ruchomej wewnętrznej turbiny oraz zewnętrznego okalającego ją pierścienia, który zamocowany jest nieruchomo i pełni rolę kierunkowej nawiewnicy wiatru. Jej zadaniem jest sprężanie powietrza przez co zwiększa się wydajność silnika. Wewnętrzna turbina jest wirnikiem, obracającym się wokół własnej osi walcem na obwodzie, którego rozmieszczonych jest równomiernie osiem łopatek o kształcie połowy powierzchni walca. Wirnik napędza wał, który jest osadzony w łożyskach. Cała turbina jest obudowana oraz umieszczona wewnątrz usztywniającej konstrukcji wraz, z którą tworzy segment umożliwiający dalszą rozbudowę poprzez dołączanie do niego nowych podobnych elementów. Każdy segment zawierający pojedynczą turbinę ma wysokość 3 metrów oraz 2,5 metra średnicy.

Siłownia Piskorza ma budowę modułową. Składa się z opisanych segmentów, które są nakładane na siebie, przez co tworzą obracające się pionowe kolumny. Są one wzajemnie ze sobą połączone i zgrupowane w co najmniej dwie, a optymalnie w trzy wieże, które na całej wysokości zespolone są ze sobą wzmacniającym trójkątnym rusztowaniem. Kolumny mogą osiągać wysokość nawet 60 metrów, jednak zrealizowane projekty nie przekraczają wysokości 30 metrów. Elektrownia w Kodniu składa się z 27 segmentów, które tworzą 3 kolumny posadowione na betonowym postumencie wpuszczonym 2 m w ziemię. Dzięki nawiewnicom przy słabym wietrze o prędkości 1 m/s (3,6 km/h) pojedynczy moduł może wygenerować 2 kw mocy, a 20 kw przy wietrze 13 m/s. Średnioroczna prędkość wiatru na terenie Polski waha się od 2,6 m/s do 3,8 m/s co sytuuje kraj w średniej światowej jeżeli chodzi o wykorzystanie warunków wietrznych dla celów energetycznych.

Oprócz poziomych turbin cała koncepcja modułowej elektrowni w układzie pionowym według pomysłu Waldemara Piskorza objęta jest również w wielu krajach świata ochroną patentową posiadając zastrzeżenia jako Siłownia wiatrowa patent polski PL 218391 B1 z 2011 roku oraz Multisegment vertical axis wind turbine, amerykański patent z 2016 roku - 0305400 A1, a także międzynarodowej organizacji World Intellectual Property Organization (pol. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) numer WO 2015/083142 A1).

Elektrownie tego typu nie generują żadnych drgań, ponieważ nie posiadają pionowych śmigieł, a więc można montować je nie tylko na ziemi, lecz również na dachach budynków. Według deklaracji producentów moduły są również bardzo trwałe i według różnych źródeł mogą być eksploatowane od 50 do 70 lat. Kolejną deklarowaną zaletą jest możliwość pracy tych urządzeń przy mniejszym natężeniu wiatru. Pracują nawet przy stosunkowo słabym wietrze wiejącym z prędkością 0,6-0,8 m/s, podczas gdy klasyczne wiatraki potrzebują do pracy co najmniej 3,4 m/s. Mogą one pracować przy znacznie większej prędkości wiatru niż konwencjonalne wiatraki, a także wytrzymywać znacznie większe natężenie wiania. Według producenta konstrukcja może wytrzymać napór wiatru wiejącego z prędkością dochodzącą nawet do 200 km/h. 

Turbiny pracują niezależnie od kierunku wiatru i są odporne na jego zawirowania. W zależności od siły wiania moc pojedynczej turbiny waha się od 2 do 50 kW. W ciągu roku może ona wyprodukować 3600 MWh (ze stabilizacją 6500 MWh). Ze względu na zakres pracy w szerszej skali natężeń wiatru elektrownie te są bardziej wydajne od dotychczasowych rozwiązań, szacunkowa produkcja energii elektrycznej tych elektrowni jest 3,6-krotnie większa niż farmy fotowoltaicznej oraz o ponad 50% większa od klasycznych wiatrakowych elektrowni wiatrowych. W cyklu rocznym funkcjonują również dłużej od innych rozwiązań bo w ciągu roku mogą pracować nawet przez 146 dni, to jest 1,5 raza dłużej niż klasyczne wiatraki oraz 3 razy więcej niż elektrownie fotowoltaiczne.

Kolejną wymienianą zaletą elektrowni Piskorza jest brak niekorzystnych oddziaływań akustycznych. Nie generują one dokuczliwych w przypadku klasycznych elektrowni wiatrowych infradźwięków. Badania pod tym względem przeprowadził California Institute of Technology. Pozytywnie oceniła wynalazek profesor dr inż. Barbara Lebiedowska, niezależny ekspert Komisji Europejskiej ds. Akustyki Środowiska.

Ergonomiczna, modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb użytkownika. Może działać zarówno w układzie 1 modułowym jak wielomodułowym. Jest nieskomplikowana w montażu i demontażu, a wymiary poszczególnych modułów dostosowane są do wymiarów TIRów dzięki czemu elektrownię można stosunkowo łatwo zdemontować, przewieźć ją w inne miejsce i zmontować ponownie.

Nagrody 
Wynalazek otrzymał szereg nagród:
 Nagroda Technologia Przyszłości przyznana podczas Targów Enex w Kielcach (18.03.2014 r.) przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 Nagroda publiczności i wystawców podczas targów Public Word 2014 w kategorii Innowacyjny Produkt Targowy w Ostródzie (27.05.2014r.),
 Nagroda na Targach Energetycznych w Łodzi (28.06.2014 r.) za najbardziej innowacyjny produkt,
 Złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLEKO w październiku 2014 roku w kategorii Wybór Konsumenta uzyskując 66,66% głosów
 Nagroda "Innowatory" 2014 w kategorii energetyka przyznawana przez tygodnik "Wprost".

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Film na Youtube zrealizowany na zlecenia Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego S.A. "MadeByLubelskie: Elektrownia wiatrowa z turbinami pionowego obrotu" z komentarzem Ireneusza Piskorza. 
 Film na Youtube pokazujący działanie pionowej siłowni wiatrowej pionowej osi obrotu o mocy 250 kW i 22 m wysokości.
 Najnowocześniejsze siłownie wiatrowe nagrodzone Złotym Medalem 2015 Wybór Konsumenta, film na portalu Youtube.
 Demonstracja elektrowni Piskorza na promocyjnym materiale wideo  firmy ProEnergetyka – serwis Youtube.
 Piskorz wind turbine. Anglojęzyczny materiał informacyjny na Youtube.

Elektrownie wiatrowe
Polskie wynalazki